Подтяжка лица — в пластической хирургии
 Рестайлинг — в автомобилестроении